Гнездовковые многозначное понятие:

 Гнездовковые () семейство грибов порядка Агариковые.
 Гнездовковые () триба семейства Орхидные.